Schweiziska edsförbundet kan avse

 Gamla edsförbundet – det försvarsförbund som urkantonerna ingick 1291 och varade till 1798
 Schweiziska edsförbundet – det officiella namnet på den nuvarande staten Schweiz

Se även
 Helvetiska republiken – representerade i schweizisk historia ett tidigt försök att åstadkomma en centralstyrning av Schweiz 1798–1803
 Mediationstiden – en lydstat under fransk kontroll 1803-1813
 Schweiz som statsförbund – ett löst sammanhållet statsförbund liknade gamla edsförbundet 1814–1847
 Schweiz historia